

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 
Эстафета 4 х 100 м, женщины

Мехико, Национальный стадион, 19—20.10.1968

Предварительные забеги 
Мехико, Национальный стадион, 19.10.1968

15 команд-участниц  разбиты на 2 забега по 7–8 команд, четверо лучших в каждом забеге выходили в финал.

Финал 
Мехико, Национальный стадион, 20.10.1968

Состав команд

Примечания

Другие статьи 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968